Бёрье Янссон (; род. 12 марта 1942, Тирп) — шведский шахматист, мастер ФИДЕ.

Двукратный чемпион Швеции (1968 и 1970 гг.). В 1969 г. в национальном чемпионате поделил 1—3 места с У. Андерссоном и О. Ульссоном, но уступил в дополнительном соревновании. Серебряный призер чемпионатов Швеции 1967, 1972 и 1975 гг. Бронзовый призер чемпионатов Швеции 1965 и 1977 гг. Чемпион Швеции среди юниоров 1959 г. Чемпион Швеции по быстрым шахматам 1973 г.

Двукратный победитель традиционного стокгольмского международного турнира, известного как «Кубок Рилтона».

Девятикратный чемпион Уппсалы (1968, 1969, 1970, 1973, 1997, 2002, 2012, 2013, 2015 гг.). Шестикратный чемпион Уппсальского общедоступного шахматного клуба (1974, 1998, 1999, 2002, 2006, 2012 гг.).

В составе сборной Уппсальского клуба двукратный победитель командного первенства Швеции.

В составе сборной Швеции участник семи шахматных олимпиад, командного первенства Европы 1980 г. и других международных командных соревнований. В 1969 г. представлял Швецию в зональном турнире претендентского цикла 1969—1971 гг.

Л. Карлссон и Б. О. Линдер в книге «Svenska schacktriumfer — 100 kommenterade partier» («Шведские шахматные триумфы — 100 комментированных партий») отмечали, что Янссон играл в ясном и логичном позиционном стиле и был неплохим знатоком дебюта.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Родившиеся 12 марта
Родившиеся в 1942 году
Родившиеся в Тирпе
Мастера ФИДЕ по шахматам